

Suriname 
 Centrum – comune del distretto di Brokopondo
 Centrum – comune del distretto di Paramaribo

Polonia 
 Centrum – stazione della metropolitana di Varsavia